Сер-сюр-Арже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Фуа-Рюраль. Округ коммуны — Фуа.

Код INSEE коммуны — 09293.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 779 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 534 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 362 были экономически активными, 172 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 362 активных работали 319 человек (170 мужчин и 149 женщин), безработных было 43 (21 мужчина и 22 женщины). Среди 172 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 57 — пенсионерами, 78 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь (апсида XI века в романском стиле)
 Аббатство Нотр-Дам-дю-Пескье

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж